Gerdts ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Gerdts-Rupp (1888–1972), deutsche Juristin, Lyrikerin und Ethnologin
 Michael Gerdts (* 1947), Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen
 Walther Gerdts (* 1962; Mac Gerdts), deutscher Spieleautor
 William H. Gerdts (1929–2020), US-amerikanischer Kunstkritiker und Professor für Kunstgeschichte, amerikanische Malerei und Skulptur

Siehe auch: Gehrts, Gerts